Die Ordina Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juni 2004 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Nottingham Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Nach zwei Titeln in Folge konnte Sjeng Schalken seinen Titel nicht erneut verteidigen, er schied schon in der ersten Runde aus. Überraschender neuer Turniersieger wurde Michaël Llodra aus Frankreich, der im Verlauf des Turniers nur einen Satz abgab. Auf dem Weg zu seinem ersten Karrieretitel besiegte er im Finale den Setzlistenersten Guillermo Coria.
Im Doppel gelang den Tschechen Martin Damm und Cyril Suk als am besten gesetzte Paarung die erfolgreiche Titelverteidigung. Im Finale siegten sie gegen die als Ersatzspieler gestarteten Lars Burgsmüller und Jan Vacek und gaben einzig im Finale einen Satz ab. Sie erreichten das fünfte Mal in Folge das Finale und gewannen ihren vierten Titel bei diesem Turnier. Insgesamt war es ihr neunter gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch